Шелкопрядовые () — группа в отряде бабочек (), объединяющая ряд семейств и в систематическом отношении являющаяся весьма неопределённой и искусственной. Многие семейства, входящие в состав шелкопрядовых, обнаруживают родство с другими семействами, так, например,  сближаются новейшими энтомологами с семейством Micropterygidae. Прежние систематики соединяли семейства Cossidae, Hepialidae и Sesiidae в группу Xylotropha, но теперь Sesiidae относят к группе бражниковых (Sphingoidea). К этой же группе принадлежит семейство  (Пестрянки), которое прежде относили к шелкопрядовым. Дать общую характеристику шелкопрядовым невозможно ввиду разнохарактерности семейств, относимых к этой группе. Многие шелкопрядовые являются вредными для лесоводства и садоводства.

Филогения 
Взаимоотношения между семействами показаны в кладограмме по данным Heikkila et al. (2015).

Примечания

Литература 
 

Надсемейства чешуекрылых